Tubarão, città del Brasile;
Tubarão Futebol Clube, società calcistica di Tubarão;
Tubarao, gruppo etnico brasiliano;
Tubarão, fiume brasiliano.